Boden (Norrbotten, Švedska), grad u Švedskoj
 Boden (Falačko Porajnje, Njemačka), grad u Njemačkoj